Гигрофо́р () — род пластинчатых грибов семейства Гигрофоровых. В этот род входят грибы с плодовыми телами среднего (редко крупного) размера и выпуклыми слизистыми шляпками неяркой или беловатой окраски.

Описание 
 Шляпка диаметром 4—10 см, слизистая, выпуклая, часто с бугорком, неярко окрашенная — белая, серая, оливковая, жёлтая, красноватая.
 Ножка цилиндрическая, плотная, слизистая, одного цвета со шляпкой, сплошная.
 Пластинки редкие, толстые, восковатые, нисходящие, белые, реже жёлтые или розовые. Трама пластинок расходящаяся.
 Споровый порошок белый.

Экология 
Все виды рода Hygrophorus микоризные (в отличие от сапрофитов рода Hygrocybe). Образуют микоризы с различными деревьями и травами; произрастают в лесах и на лугах. Некоторые виды съедобны. Опасных ядовитых видов нет.

Виды 
В роду Hygrophorus около 40 видов. Многие виды, причислявшиеся к данному роду, позднее были отнесены к роду гигроцибе.

В России наиболее распространены гигрофор оливково-белый, гигрофор поздний и гигрофор сыроежковый.

Ссылки 
 Гигрофоры на сайте «Экосистема».
 Гигрофоры на сайте «Мы, грибы».
 Kuo, M. (2007, January). Waxy caps: Hygrophorus and Hygrophorus. Retrieved from the MushroomExpert.Com Web site: http://www.mushroomexpert.com/hygrophoraceae.html

Гигрофоровые
Роды грибов